Тюльмень — топоним на Южном Урале

 Тюльмень, Тюльма — река, приток реки Инзер; протекает по Башкортостану и Челябинской области.
 Тюльмень — упразднённый в 1986 году посёлок, находившийся в административном подчинении Катав-Ивановского горсовета; исключен решением Челябинского облсовета народных депутатов от 21.04.1986